Святогорск — топоним:

Россия 
 Святогорск — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Святогорск — город областного значения в Донецкой области.
 Святогорск — одноимённая железнодорожная станция в Святогорске.

См. также